WGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wagau (Papua Nuova Guinea)
 wgu – codice ISO 639-3 della lingua wirangu